Sundsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sundsgöl, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Sundsgöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn